Дементей — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Дементей, Василий Иванович (род. 1954) — белорусский военный деятель, первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (2005—2007), заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь (2008—2011).
 Дементей, Николай Иванович (1930—2018) — белорусский советский государственный и политический деятель, Председатель Верховного Совета Белорусской ССР (1990—1991).